Une Mater dolorosa (expression latine signifiant « Mère de douleur ») est une représentation religieuse de la souffrance de Marie à la mort de son fils Jésus. Ce titre peut également désigner :

 Mater dolorosa, film français de Camille de Morlhon, sorti en 1909 ;
 Mater dolorosa, film français de Louis Feuillade, sorti en 1910 ;
 , film italien de Mario Caserini, sorti en 1912 ;
 Mater dolorosa, film français d'Abel Gance, sorti en 1917 ;
 Mater dolorosa, film français d'Abel Gance, sorti en 1932 ;
 , film italien de Giacomo Gentilomo, sorti en 1943.